Малая Буда — название населённых пунктов:

Россия 
 Малая Буда — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Украина 
 Малая Буда — село в Герцаевском районе Черновицкой области.